Melk kan være forskellige ting:
 Melk - i Østrig
 Stift Melk
 Stiftsgymnasium Melk
 Melk (flod) - en sydlig biflod til Donau.
 Bezirk Melk - distrikt som ovenstående ligger i.

Se også 
 Mælk